Uršula Braniborská (25. září 1450 – 25. listopadu 1508, Vratislav) byla rodem braniborská princezna a sňatkem minstrberská a olešnická kněžna a kladská hraběnka.

Biografie 
Uršula byla nejstarším a nejmilejším ze čtyř dětí braniborského kurfiřta
Albrechta III. Achilla (1414–1486) z jeho prvního manželství s Markétou Bádenskou (1431–1457).

Manželství 
Princezna je považována za jednu z nejvýraznějších obětí sňatkové politiky 15. století. Nejprve byla v roce 1458 zaslíbena saskému vévodovi Albrechtu III., po zrušení tohoto zasnoubení byl dalším adeptem sňatku Albrechtův starší bratr Arnošt Saský, toto zasnoubení však bylo zrušeno rovněž. Další kandidát ženitby byl minstrberský kníže Jindřich I. Starší (1448–1498), syn českého krále Jiřího z Poděbrad. V roce 1466 prohlásil papež Pavel II. toto zasnoubení za „rouhavé spojení s kacířem“ a Uršula byla spolu se svým otcem uvržena do klatby. Také vztahy Braniborska a císaře Fridricha III. Habsburského byly kvůli uzavření tohoto manželství obtížnější. Jiří z Poděbrad a Albrecht Achilles nato uzavřeli spojenectví proti všem odpůrcům tohoto manželství.

Uršula se poté sama tajně, bez vědomí svého otce, zasnoubila s Rudolfem III. von Sulz, lankrabětem z Klettgau. Po papežském zrušení tohoto závazku se přece konečně provdala 9. února roku 1467 v Chebu za minstrberského knížete Jindřicha I. Staršího. Roku 1471 byla s tím spojená klatba Uršuly a jejího otce zrušena.

Potomci 
Z manželství Uršuly a Jindřicha se narodilo osm dětí:
 Albrecht (2. září 1468, Kunětická hora – 12. července 1511, Prostějov) kníže minstrbersko-olešnický
∞ 1487 princezna Salome (1475/76–1514), dcera zaháňského knížete Jana II.
 JIří (1. října 1470, Litice – 10. listopadu 1502, Olešnice) kníže minstrbersko-olešnický
∞ 1488 princezna Hedvika (1476–1524), dcera zaháňského knížete Jana II.

 Jan (23. června 1472 – 4. srpna 1497)
 Markéta (25. srpna 1473 – 28. června 1530, Drážďany)
∞ 1494 kníže Ernst Anhaltský (1454–1516)
 Karel I. Albrecht (1. května 1476, Kladsko – 3. května 1536, Ząbkowice Śląskie), kníže minstrbersko-olešnický
∞ 1488 Princezna Anna (1480/83–1541), dcera zaháňského knížete Jana II.

 Ludvík (21. června 1478, Kladsko – 28. dubna 1489, Kladsko)
 Magdalena (25. ledna 1482, Kladsko – 11. dubna 1513, Olešnice)
 Sidonie (3. června 1483, Kladsko – 1522)
∞ 1515 Ulrich von Hardegg († 1535)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p4068.htm#i40674

Literatura 
 Karl Friedrich Pauli: Allgemeine preussissche Staats-Geschichte, bis auf gegenwärtige Regierung, Band 1, 1761, S. 369
 Samuel Buchholtz: Versuch einer Geschichte der Churmarck Brandenburg, F. W. Birnstiel, 1767, S. 216
 Heidelberger Jahrbücher der Literatur, Band 55, Mohr und Zimmer, 1862, S. 820 (Digitalisat)

Hohenzollernové
Minsterberkové
Braniborské princezny
Minsterberské kněžny
Olešnické kněžny
Narození v roce 1450
Narození 25. září
Úmrtí v roce 1508
Úmrtí 25. listopadu
Úmrtí ve Vratislavi
Ženy